Guano se puede referir a:

 Guano, un cantón del Ecuador.
 Guano, excremento de aves, usado como abono.
 Guano Apes, grupo de rock alemán.
 Guano o coccothrinax, palmera de la familia Arecaceae.